Civil Rights Act, o legge sui diritti civili, si riferisce a diverse leggi sui diritti civili emanate negli USA nel corso della loro storia:

 Civil Rights Act (1866)
 Civil Rights Act (1871)
 Civil Rights Act (1875)
 Civil Rights Act (1957)
 Civil Rights Act (1960)
 Civil Rights Act (1964)
 Civil Rights Act (1968)
 Civil Rights Act (1991)